Synoniem (taalkunde), een woord met (min of meer) dezelfde betekenis
Synoniem (plantkunde), een naam die dezelfde taxonomische eenheid of groep aanduidt
Synoniem (dierkunde), idem aan de term uit de plantkunde, maar dan in de dierkunde